Miejscowości w USA:
 Franklinton – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Washington
 Franklinton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Franklin
Gminy w USA:
 Franklinton (ang. Franklinton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Franklin